Джон Вільям Каммінгс (, 8 жовтня 1948, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США — 15 вересня 2004, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США), відоміший як Джонні Реймон () — гітарист і один із засновників американського панк-рок гурту Ramones. Разом з вокалістом групи Джоуї Реймоном він був у групі від її створення до розпаду. Джонні Реймон посідає 16 сходинку у Списку 100 найкращих гітаристів усіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Посилання 
 офіційний сайт

Примітки 

Гітаристи США
Народились 1948
Померли 2004
Гітаристи, які ввійшли у список 100 найкращих гітаристів усіх часів за версією журналу Rolling Stone
Померли від раку простати
Уродженці Нью-Йорка
Музиканти, відомі під псевдонімами